Bol'ševik è il nome di vari toponimi.

 Russia
 Bol'ševik, nel Territorio dell'Altaj.
 Bol'ševik, nel Territorio della Transbajkalia.
 Bol'ševik, nella Karačaj-Circassia.
 Bol'ševik, nella Mordovia.
 Bol'ševik, nell'Oblast' di Vladimir.
 Bol'ševik, nell'Oblast' di Voronež.
 Bol'ševik, nell'Oblast' di Kaluga.
 Bol'ševik, nell'Oblast' di Kirov.
 Bol'ševik, nell'Oblast' di Čeljabinsk.
 Bol'ševik, nell'Oblast' di Mosca.
 Bol'ševik, nell'Oblast' di Magadan.
 Bol'ševik, nell'Oblast' di Nižnij Novgorod.
 Bol'ševik, nell'Oblast' di Orenburg.
 Bol'ševik, nel Brjanskij rajon, Oblast' di Brjansk.
 Bol'ševik, nel Rognedinskij rajon, Oblast' di Brjansk.
 Bol'ševik, nell'Alekseevskij rajon, Oblast' di Volgograd.
 Bol'ševik, nell'Elanskij rajon, Oblast' di Volgograd.
 Bol'ševik, nell'Urickij rajon, Oblast' di Orël.
 Bol'ševik, nell'Orlovskij rajon, Oblast' di Orël.
 Bol'ševik, nell'Azovskij rajon, Oblast' di Rostov.
 Bol'ševik, nell'Orlovskij rajon, Oblast' di Rostov.
 Bol'ševik, nel Blagodarnenskij rajon, Territorio di Stavropol'.
 Bol'ševik, nell'Ipatovskij rajon, Territorio di Stavropol'.
 Bol'ševik, nell'Ejskij rajon, Territorio di Krasnodar.
 Bol'ševik, nel Novokubanskij rajon, Territorio di Krasnodar.
 Bol'ševik, nel Timaševskij rajon, Territorio di Krasnodar.
 Bol'ševik, nel Tichoreckij rajon, Territorio di Krasnodar.

 Kazakistan
 Bol'ševik, nella Regione di Pavlodar.
 Bol'ševik, nella Regione del Kazakistan Occidentale.

 Kirghizistan
 Bol'ševik, nel distretto di Kočkor.

 Ucraina
 Bol'ševik, nell'Oblast' di Kiev.
 Bol'ševik, nell'Oblast' di Kirovohrad.
 Bol'ševik, nell'Oblast' di Charkiv.
 Bol'ševik, nell'Oblast' di Cherson.
 Bol'ševik, nell'Oblast' di Černihiv.